Sankt Hans Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Hans Sogn (Hjørring Kommune)
 Sankt Hans Sogn (Odense Kommune)